Агитка — река в Тюменской области России, правый приток Вагая (бассейн Иртыша), протекает на юге Западно-Сибирской равнины. Длина реки 183 км, площадь бассейна 3590 км².

География 

Агитка начинается в нескольких километрах на юго-запад от села Вершинская Вагайского района Тюменской области. Течёт по заболоченной равнинной местности сначала на северо-восток, потом на север и северо-запад; недалеко от объединения с рекой Вагай поворачивает на восток. Агитка впадает в Вагай на 70 км от его устья, возле села Копотилы, расположенного немного выше по течению реки Вагай.

В бассейне Агитки много болот и мелких озёр, которые играют важную роль в регулировании её стока.

Притоки 
 78 км: Агыйлы
 95 км: Рагайзе (Уртаелга)
 119 км: Большой Ик
 139 км: Аскылцак
 155 км: Долгая

Гидрология 

Среднегодовой сток 7,33 м³/с. Измерения стока проводилось на протяжении 34 лет (с 1957 по 1990) в селе Митькинское в 27 км от устья на высоте 38,4 м. Многогодовой минимум стока наблюдается в бассейне (0,97 м³/с), максимум — в мае (33,84 м³/с). За период наблюдений абсолютный минимум месячного стока (0,40 м³/с) наблюдался в марте 1989, абсолютный максимум (130 м³/с) — в мае 1987 года.

Агитка замерзает в начале ноября, а лёд сходит в мае. Питание реки смешанное, в основном снегом. Минимум стока в летний период, когда речка свободна от льда, наблюдалось в августе и сентябре 1989 года — 0,62 м³/с.

Речной сток терпит значительные колебания год от года. Например, среднегодовой сток 1987 года составлял 17,49 м³/с, годом позже снизился до 5,86 м³/с, а в сильно засушливое время 1989 году показало только 1,89 м³/с.

Инфраструктура 
Агитка полностью находится в границах Вагайского района Тюменской области. Бассейн Агитки сильно заболочен, вследствие чего хозяйственная инфраструктура не развита. Грунтовые дороги вдоль реки существуют только на нижнем и среднем течении. Значительные населённые пункты вдоль речки отсутствуют, существуют лишь небольшие сёла Вершинское, Тукуз, Казанское, Лямчай, Сулейменское, Митькинское, Домнино.

Верховья Агитки и берега расположенного на востоке от неё Большой Уват — традиционная область расселения сибирских татар.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Вагая
Реки Вагайского района